Stollreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Stollreiter (1885–1975), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Stollreiter (* 1936), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer